Mürset ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Mürset (1860–1910), Oberfeldarzt der Schweizer Armee
 Louis Mürset (1857–1921), Schweizer Jurist, Generalsekretär und Kreisdirektionspräsident der Schweizerischen Bundesbahnen